Klugea är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Klugea i familjen Phanodermatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phanerodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Klugea